Хит Хе́рринг (, род. 2 марта 1978 года, Уэйко, Техас, США) — американский спортсмен, выступавший в смешанных единоборствах, самбо и муай-тай.

Среди поклонников смешанных единоборств стал известен по своим боям с такими тяжеловесами, как Фёдор Емельяненко, Антониу Родригу Ногейра, Мирко Филипович и Брок Леснар, необычным стилем причёсок, а также из-за инцидента на K-1 Dynamite!! 2005, когда он нокаутировал перед боем японского борца Ёсихиро Накао за то, что тот его поцеловал. В списке побеждённых Хитом находятся Игорь Вовчанчин, Гари Гудридж, Марк Керр, Чейк Конго, Боб Шрайбер, Гигант Сильва и Эван Таннер.

Помимо выступлений в смешанных единоборствах Хит снимается в кино (на данный момент в его фильмографии 3 художественных фильма) и участвует в соревнованиях по покеру.

Биография

Жизнь до выступления в ММА 
Херринг родился в Уэйко, штат Техас, и вырос в Амарилло, штат Техас. Его мать работает психологом в пенитенциарной системе Техаса, а отец адвокат, владеющий двумя юридическими фирмами. Хит учился в школе в Амарилло и преуспел в американском футболе, потом попробовал свои силы в борьбе. В старших классах Херринг добился в борьбе хороших результатов. Вскоре после этого он начал практиковать самбо. Херринг начал подготовку для участия в смешанных боевых искусствах в возрасте 18 лет, после окончания средней школы, параллельно продолжая свою футбольную карьеру в качестве «защитного энда» в университете West Texas & M второго дивизиона, хотя он и не закончил обучение (не получил высшее образование).

Ранняя карьера 
Херринг дебютировал как профессиональный боец ММА ​​в 1997 году и до подписания с промоушеном PRIDE имел рекорд 13-5. В PRIDE он участвовал в 17 боях. Он был очень популярен у японцев из-за уникальных причесок и цвета волос, а также шляпы ковбоя, в которой он выходил на ринг.

Дебютировав в PRIDE 9 против борца Вилли Петерса, Хит выиграл болевым приёмом уже в первом раунде. Затем последовала серия из трёх побед до того, как он потерпел своё первое поражение в PRIDE 14 от Витора Белфорта единогласным решением судей.

Херринг расстался с PRIDE в конце 2004 года из-за расхождения во взглядах с руководством организации.

Интересные факты 
31 декабря 2005 года на турнире K-1 Premium Dynamite в Японии проходил бой между Херрингом и Ёшихиро Накао. Непосредственно перед началом боя Ёшихиро поцеловал в губы противника, за что мгновенно получил правый хук в голову и упал в глубокий нокаут. Как итог - бой посчитали несостоявшимся.

Награды и достижения 
 Чемпион США по самбо (1996)
 Победитель WVC 9 Heavyweight Tournament
 Чемпион Европы по муай-тай среди любителей (2000)
 Победитель кубка Нико по грэпплингу (2000, 2001)

Фильмография

Статистика ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 28–16 (1)
| Сатоси Исии
| Единогласное решение
| Rizin 5 - Rizin 2017 in Yokohama: Sakura
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Йокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 28–15 (1)
| Амир Алиакбари
| Единогласное решение
| Rizin 3 - Rizin Fighting World Grand Prix 2016: 2nd Round
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 28–14 (1)
| Брок Леснар
| Единогласное решение
| UFC 87
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Миннеаполис, Миннесота, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 28–13 (1)
| Чейк Конго
| Раздельное решение
| UFC 82
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Коламбус, Огайо, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 27–13 (1)
| Антонио Ногейра
| Единогласное решение
| UFC 73
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, Калифорния, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 27–12 (1)
| Бред Аймс 
| Единогласное решение
| UFC 69
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хьюстон, Техас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 26–12 (1)
|  Джейк О'Брайен
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Evans vs Salmon
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Голливуд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 26–11 (1)
| Гари Гудридж
| TKO (удары)
| Hero's 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:55
| Токио, Япония
| 
|-
| 
| align=center| 25–11 (1)
| Ёсихиро Накао 
| Нет результата
| K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 25–11
| Сэм Греко 
| TKO (травма колена)
| HERO'S 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 25–10
| Хиротака Ёкои 
| TKO (удары коленями)
| PRIDE 28
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:55
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 24–10
| Антонио Ногейра
| Болевой приём (удушение анаконды)
| PRIDE Critical Countdown 2004
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:30
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 24–9
| Кадзуо Такахаси 
| TKO (удары)
| PRIDE Total Elimination 2004
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:53
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 23–9
| Гэн МакГи 
| Раздельное решение
| PRIDE 27
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22–9
| Пауло Сильва
| Болевой приём (удушение сзади)
| PRIDE Shockwave 2003
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:35
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 21–9
| Ёсихиса Ямамото 
| Болевой приём (удушение сзади)
| PRIDE Final Conflict 2003
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:29
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–9
| Мирко Филипович
| TKO (миддл-кик & удары)
| PRIDE 26
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:17
| Йокогама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–8
| Фёдор Емельяненко
| TKO (остановка боя доктором)
| PRIDE 23
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20–7
| Юрий Кочкин 
| TKO (удары коленями)
| PRIDE 22
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:31
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19–7
| Игорь Вовчанчин
| Единогласное решение
| PRIDE 19
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 18–7
| Антонио Ногейра
| Единогласное решение
| PRIDE 17
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18–6
| Марк Керр
| TKO (удары коленями)
| PRIDE 15
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:56
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 17–6
| Витор Белфорт
| Единогласное решение
| PRIDE 14
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Йокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17–5
| Денис Соболев 
| Болевой приём (ключ на руку)
| PRIDE 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:22
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16–5
| Энсон Иноуэ
| TKO (удары коленями)
| PRIDE 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:52
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15–5
| Том Эриксон 
| Болевой приём (удушением сзади)
| PRIDE 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:17
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–5
| Вилли Питерс 
| Болевой приём (удушением сзади)
| PRIDE 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13–5
| Рамазан Межидов 
| TKO (Остановка боя доктором)
| IAFC: Pankration World Championship 2000 Day 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:55
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–4
| Рене Руз 
| Дисквалификацией (запрещенные удары)
| 2 Hot 2 Handle 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:20
| Роттердам, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–4
| Боб Схрейбер
| TKO (удары)
| World Vale Tudo Championship 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Аруба
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–4
| Шон МакКалли
| Болевой приём (кимура)
| World Vale Tudo Championship 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:43
| Аруба
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–4
| Майкл Тилруй 
| Болевой приём (ключ на руку)
| World Vale Tudo Championship 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:14
| Аруба
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9–4
| Бобби Хоффман 
| Единогласное решение
| SuperBrawl 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Гонолулу, Гавайи, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 9–3
| Роки Батастини
| Болевой приём (удушением сзади)
| SuperBrawl 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:00
| Гонолулу, Гавайи, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 8–3
| Александре Феррейра 
| Раздельное решение
| World Vale Tudo Championship 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 30:00
| Аруба
| 
|-
| Победа
| align=center| 8–2
| Кавказ Султанмагомедов 
| Болевой приём (удары)
| World Vale Tudo Championship 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Аруба
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–2
| Эрвин ван ден Стин
| Болевой приём (удары)
| World Vale Tudo Championship 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:33
| Аруба
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–2
| Гэйб Беопертуи
| Болевой приём (ключ на руку)
| Bas Rutten Invitational 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:43
| Денвер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5–2
| Хосс Картер
| Болевой приём (ключ на руку)
| Bas Rutten Invitational 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:07
| Денвер, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 4–2
| Тревис Фултон 
| Единогласное решение
| Extreme Challenge 24
| 
| align=center| 1
| align=center| 12:00
| Солт-Лейк-Сити, Юта, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–1
| Фил Дисон
| Болевой приём (ключ на руку)
| WVF: Durango
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:13
| Дуранго, Колорадо, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–1
| Ник Бикл
| Болевой приём (удары)
| WVF: Durango
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:32
| Дуранго, Колорадо, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–1
| Эван Таннер
| Болевой приём (удушение сзади)
| PSDA
| 
| align=center| 1
| align=center| 8:20
| Техас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–1
| Эван Таннер
| Болевой приём (остановка боя ввиду истощения соперника)
| Unified Shoot Wrestling Federation 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:19
| Техас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Крис Гильен
| Болевой приём (удушение сзади)
| Unified Shoot Wrestling Federation 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:10
| Амарилло, США
|-
|}

См. также 
 Pride Fighting Championships
 UFC
 Golden Glory
 Смешанные боевые искусства
 Самбо
 Муай-тай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хита Херринга
 Профиль Хита Херринга на сайте UFC
 Профиль Хита Херринга в IMDB
 Профиль Хита Херринга на сайте sherdog.com
 Профиль Хита Херринга на сайте gladiatorgirl
 Интервью с Хитом Херрингом

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Западно-Техасского университета A&M